Kneser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kneser (1862–1930), deutscher Mathematiker
 Hans Otto Kneser (1901–1985), deutscher Physiker
 Hellmuth Kneser (1898–1973), deutscher Mathematiker
 Jakob Kneser, deutscher Fernsehjournalist
 Martin Kneser (1928–2004), deutscher Mathematiker